Böbingen ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Böbingen an der Rems, Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Böbingen (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz